Handwerker bezeichnet

 eine Person, die einen handwerklichen Beruf ausübt; siehe Handwerksberuf oder Handwerk

Handwerker ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Handwerker (1920–2002), Funktionär der SED und Botschafter der DDR
 Nathan Handwerker (1892–1974), polnisch-amerikanischer Unternehmer
 Otto Handwerker (1877–1947), deutscher Bibliothekar
 Hermann Otto Handwerker (* 1940), österreichisch-deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Rudolf Handwerker (* 1944), deutscher Kommunalpolitiker (CSU) und Landrat des Landkreises Haßberge
 Tim Handwerker (* 1998), deutscher Fußballspieler

Handwerk bezeichnet

 Handwerk (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Handwerk ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Handwerk (1894–?), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher